

Загальні 
 Скрипаль  — музикант, який грає на скрипці;
 Скрипаль — оповідання Германа Мелвілла.

Антропоніми 

Скри́паль — українське прізвище.

 Скрипаль Андрій Анатолійович — військовик ЗСУ, орденоносець.
 Скрипаль Іван Гаврилович — доктор біологічних наук, професор.
 Скрипаль-Міщенко — український письменник, жертва сталінського терору.
 Скрипаль Сергій Вікторовіч — колишній російський розвідник, який переїхав до Великої Британії.

Топоніми 
 Скрипалі — село у Роменському районі Сумської області.

Див. також 
 Скрипка (значення)

Примітки 

Українські прізвища